

Persone
Herman Stengel – calciatore norvegese
Henri Christian Michel Stengel – generale francese

Altro
Stengel – fregata di primo rango varata nel 1797